Змагання з гігантського слалому у гірськолижному спорті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 18 лютого на гірськолижному курорті «Йонпхьон».

Результати 
Змагання розпочалися 10:15 (перший спуск) та 13:45 (другий спуск) за місцевим часом (UTC+9).

Примітки